Ottelia är ett släkte av dybladsväxter. Ottelia ingår i familjen dybladsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dybladsväxter
Ottelia